Turów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
voïvodie de Basse-Silésie
 Turów village du Gmina Głogów
 Turów village du Gmina Pęcław
 Turów village du Gmina Bogatynia
 Turów village du Powiat de Lubin
 Turów village du Powiat de Wrocław
voïvodie de Łódź
 Turów, village du powiat de Wieluń
voïvodie de Lublin
 Turów, village du powiat de Radzyń Podlaski
voïvodie de Mazovie
 Turów, village du powiat de Wołomin
voïvodie de Silésie
 Turów, village du powiat de Częstochowa
voïvodie de Lubusz
 Turów, village du powiat de Zielona Góra

Divers
 Turów Zgorzelec, club de basket-ball polonais